Herman Carlson eller Herman Carlsson kan avse flera personer:

 Herman Carlson i Herrljunga, riksdagsledamot (1870-1950)
 Herman Carlson (idrottsman) (1906-1990)